O Museu da Imagem e do Som do Pará - MIS/PA é uma instituição ligada à SECULT/PA, localizada em Belém do Pará, é responsável pela memória com seu acervo constituído de áudio, vídeo e fotografia, de toda manifestação cultural do Estado do Pará, como shows, exposições, depoimentos, debates, palestras, festas religiosas além de espetáculos de danças, música e de teatro.

História 
Criado por decreto em março de 1971, o MIS/PA foi idealizado alguns anos antes pela escritora paraense Eneida de Moraes e instalado apenas em 1985, cuja principal preocupação era criar uma instituição compromissada com o registro da memória das pessoas que construíram/constroem a história do Estado, com vistas a que as ações e as palavras desses sujeitos históricos ficassem ad aeternum.
Estes passariam a constituir o acervo da instituição somando-se a outros adquiridos, concomitantemente, através de doações, no caso, as películas (em 8mm, 16mm e 35mm), vídeos e equipamentos/ maquinário das primeiras emissoras de televisão paraenses, além de instrumentos musicais e um enorme acervo de discos em vinil e, mais recentemente, em CD (recentemente, a Fonoteca Pública Satyro de Mello passou a responder pelo acervo de discos em vinil). Em janeiro de 1998, com a criação do SIM, Sistema Integrado de Museus e Memoriais, o MIS/PA passou a fazer parte desta nova estrutura organizacional implementada pela Secretaria Executiva de Cultura do Pará – SECULT, que teve por objetivo integrar as ações de gerenciamento museológico e cultural de seus museus. O Museu da Imagem e do Som/PA passou então por grandes transformações, físico/espacial, adotando os preceitos da nova museologia na prática de ações relativas à coleta, documentação, conservação e comunicação de seu acervo.

Acervo 
* Cinema e TV: O acervo de cinema/películas da instituição constitui um importante material de registro documental da produção cinematográfica no Estado, onde o pioneirismo nas realizações de filmes em solo paraense se distinguiu pela superação das dificuldades regionais e pelo idealismo de seus primeiros cineastas e cinegrafistas. Dentre estes, destacam-se pelo menos dois realizadores que fizeram história no Pará: Líbero Luxardo (1908-1984) e Milton Mendonça. Desses dois cineastas, o MIS/PA conserva em acervo alguns de seus principais trabalhos em cópias originais de 16mm e 35 mm. O acervo de películas da instituição (cerca de 2.200 títulos distribuídos em bitolas de 16mm, 35mm e 8mm) detém ainda uma série de títulos que, juntos, recuperam de alguma forma as imagens de um tempo paraense, dando subsídio para que novos olhares possam ter acesso a essa memória visual. É o caso do lote pertencente às extintas TVs Marajoara e Guajará, produzidos em 16mm/p&b; e da TV Liberal, esta ainda em funcionamento, mas que doou cerca de 369 películas em 16mm/p&b e cor com imagens de suas reportagens no início das décadas de 70 e 80. Entre o material mais antigo do MIS/PA há títulos de registro institucional produzidos pela Comissão Demarcadora de Limites, datando dos anos 40, como Demarcação da Fronteira Brasil-Venezuela, Homenagem Póstuma a Braz de Aguiar, entre outros (todo este material, por tratar-se de películas em nitrato, é enviado a esta Cinemateca para guarda). Há ainda os antigos filmes didáticos do SENAC, além de filmes estrangeiros e nacionais que fazem parte de coleções particulares doadas ao MIS. Das produções mais recentes, há cópias dos curta-metragens paraenses Antônio Carlos Gomes e Chuvas e Trovoadas, ambos de Flávia Alfinito, realizados nos anos 90. O acervo está em ascensão, com perspectivas de novos títulos e coleções a serem incorporadas, a exemplo das últimas aquisições do Museu, como algumas produções domésticas realizadas nos anos 50/60 e que foram doadas à instituição pelo próprio realizador, o crítico de cinema Pedro Veriano, e, recentemente, mais alguns títulos produzidos nas décadas de 80 e 90, por alunos do Curso Modelo de Treinamento Cinematográfico e Iniciação as Técnicas Cinematográficas promovidos pela Casa de Estudos Germânicos/UFPA, dentre os quais identificamos Caieira, Mala Brasileira e Olympia; além de 14 novos títulos doados por outro colecionador paraense, Pinto Guimarães, que inclui filmes nacionais, como A Primeira Missa, de Lima Barreto, e pelo menos um produzido por Líbero Luxardo, ainda não identificado. O MIS/PA possui ainda um acervo bastante diversificado em vídeo VHS, Betacam e DVD. Destes, o maior acervo é o de VHS, com cerca de 2.000 títulos, dentre os quais se destacam os registros feitos pelo MIS/PA das manifestações culturais do estado, os projetos desenvolvidos pela instituição como Projeto Depoimento, Projeto Encontro Marcado, além de algumas produções paraenses e títulos do acervo de películas cinematográficas do MIS/PA migradas para este suporte a partir de um trabalho de filmagem em Betacam. O Museu também possui uma diversificada coleção de folhetos, livros, revistas, catálogos, folders,equipamentos representativos das antigas televisões paraenses, como a TV Marajoara e a TV Guajará, máquinas fotográficas, fotografias e roteiros com vários exemplares relacionados à área cinematográfica e televisiva.

* Música: O acervo de áudio do Museu da Imagem e do Som/PA compreende cerca de 1.700 títulos entre fitas cassetes, CDs, fitas de rolo e vinil. São registros (gravações) de depoimentos de personalidades que fizeram/fazem a história do Estado do Pará, shows de grupos musicais e folclóricos registrados em áudio, trilhas musicais, repertório de músicas regional em vinil, fitas cassetes e CDs, incluindo aqueles produzidos com o selo da SECULT/PA, além de um expressivo repertório de músicas clássicas. Dos títulos que compõem o acervo musical do MIS/PA, destacam-se os exemplares em vinil da Coleção Waldemar Henrique, compositor paraense que se tornou um ícone da música amazônica. São em torno de 385 discos, entre música erudita e popular, e que faziam parte de seu acervo pessoal. Desta coleção temos ainda um grande acervo de partituras, documentos pessoais, fotografias, objetos de arte, entre outros, totalizando cerca de 20.200 peças que revelam um pouco da história e da obra deste compositor. Também faz parte do acervo do museu uma série de instrumentos musicais, entre outros objetos que foram sendo incorporados à instituição através do processo de doação.

Ver também
 Lista de museus do Brasil

Ligações externas
 Site da Secretaria de Cultura do Pará

Museu da Imagem e Som do Pará
Imagem e Som do Pará
1971 no Pará